Rat u Abhaziji (1992. – 1993.)
 Rat u Abhaziji (1998.)